Первый известный случай заболевания COVID-19 в Румынии был подтверждён в жудеце Горж 26 февраля 2020 года.

По состоянию на 5 мая правительство Румынии сообщает, что 12 727 человек помещены в карантин, еще 19 748 человек находятся в домашней изоляции под медицинским наблюдением и были проведены 205 842 теста.

Общие сведения 
12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый коронавирус стал причиной респираторного заболевания в группе людей в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай), о котором ВОЗ узнала 31 декабря 2019 года.

Летальность от COVID-19 намного ниже, чем у SARS, пандемия которого произошла в 2003 году, однако заразность нового заболевания намного выше, что приводит к повышенной смертности.

Хронология

21 февраля – 2 марта: первые случаи и ранние профилактические меры 
21 февраля после распространения COVID-19 в Италии правительство Румынии объявило 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из пострадавших регионов.

22 февраля правительство Румынии объявило о нескольких превентивных мерах, включая назначение пяти больниц в качестве изоляторов для новых случаев, приобретение и размещение тепловых сканеров в международных аэропортах и специально отведенных линий для пассажиров, прибывающих из районов, пострадавших от вспышки COVID-19.

25 февраля были введены новые меры. По прибытии на румынскую территорию все бессимптомные туристы из пострадавших районов (Хубэй, 11 населённых пунктов в Италии, пассажиры круизного лайнера Diamond Princess) отправились прямо на карантин сроком на 14 дней. Другие люди, приезжающие из регионов Ломбардия и Венето, окажутся в добровольной изоляции дома в течение 14 дней по прибытии в Румынию.

26 февраля министр образования и науки потребовал от школ распространять информацию о коронавирусе.

28 февраля Румынская Православная Церковь предложила, чтобы прихожане использовали свои собственные ложки и избегали традиционного целования икон в церкви.

2 марта Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям принял дополнительные превентивные меры. Таким образом, граждане, прибывающие из других провинций или городов материкового Китая, других населенных пунктов Ломбардии, Венето или Эмилия-Романьи, а также Южной Кореи и Ирана, не указанных ранее, сразу проходят 14-дневный карантин после возвращения в Румынию.

8–13 марта: запрет на публичные собрания, закрытие школ и границ 
8 марта министр по чрезвычайным ситуациям  объявил о запрете любых мероприятий в помещении или на открытом воздухе с участием более 1000 человек (эти цифры впоследствии были изменены). Эти ограничения действуют до 31 марта, когда будет сделана новая оценка. После того, как Северная Италия была помещена в карантин 8 марта, бюджетная авиакомпания Wizz Air приостановила все полеты в Тревизо и Бергамо до 3 апреля. Аналогичным образом, Blue Air отменила все рейсы в и из Милана. В тот же день рейсы в Италию и из неё были приостановлены. На пресс-конференции министр внутренних дел Марсель Вела заявил, что если школа сообщит хотя бы об одном случае заболевания, занятия будут приостановлены по всей школе.

9 марта официальные лица объявили о прекращении полетов в Италию и обратно во все аэропорты страны до 23 марта. В тот же день Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям принял решение закрыть все школы в Румынии с 11 по 22 марта с возможностью продления срока действия этой меры. Все автобусные и железнодорожные перевозки в и из Италии были приостановлены с 10 по 31 марта. Комитет также постановил установить ряд обязательств для продовольственных единиц и государственных и частных провайдеров пассажирских перевозок, таких как частая дезинфекция поверхностей, избежание скопления людей в коммерческих помещениях, частая дезинфекция пассажирского салона на транспортных средствах и т. д.

11 марта правительство опубликовало список из 15 руководств, касающихся «ответственного социального поведения в предотвращении распространения коронавируса (COVID-19)». Власти наложили запрет на спортивные, научные, религиозные, культурные или развлекательные мероприятия с участием более 100 человек в закрытых помещениях до 31 марта. Кроме того, общественная деятельность музеев была приостановлена до 31 марта.

12 марта сербские власти закрыли семь пограничных пунктов с Румынией, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В тот же день  попросил президента Клауса Йоханниса объявить чрезвычайное положение и румынский парламент утвердить его. В телевизионном заявлении государственный секретарь Министерства здравоохранения  заявил, что нынешняя ситуация не предусматривает столь крайних мер. Федерация футбола Румынии решила отложить все футбольные матчи в Румынии до 31 марта. Министр внутренних дел Марсель Вела объявил, что пункты пропуска на границе с небольшим движением были закрыты, так что сотрудники должны быть направлены на посты с интенсивным движением. Министр здравоохранения Виктор Костач издал приказ, запрещающий экспорт лекарств и медицинского оборудования на шесть месяцев.

13 марта Вегилу Читаку, бывшему адмиралу, который является независимым в группе сенаторов НЛП), был поставлен диагноз COVID-19. Он самоизолировался, узнав, что у французского парламентария, с которым он путешествовал в Брюссель, был обнаружен коронавирус. 9 марта Читак принял участие в партийном собрании с участием более 100 человек. Парламентские источники утверждают, что он также присутствовал в Сенате 12 марта, когда он присутствовал на групповых и пленарных заседаниях. В этих условиях все члены Национального политического бюро НЛП самостоятельно изолируются дома. Премьер-министр Людовик Орбан объявил, что все сенаторы НЛП обязаны изолировать себя. Он также объявил, что все министры будут проверены на коронавирус и самоизолированы в своих кабинетах.

14–21 марта: чрезвычайное положение 

14 марта, после того как более чем у 100 человек был диагностирован коронавирус, Румыния вступила в третью фазу развития COVID-19. Третий сценарий идёт от 101 до 2000 случаев. В третьем сценарии врачи проведут эпидемиологический скрининг в палатках, установленных во дворах больниц, а больницы инфекционных заболеваний будут лечить только случаи инфекции SARS-CoV-2. Аналогичным образом, власти смогут вводить карантин дома, а не только в больницах, поскольку во многих областях возможности медицинских подразделений могут быть исчерпаны. В то же время, согласно плану по третьему сценарию, публичные собрания с участием более 50 человек запрещены. Еще у трёх либералов был диагностирован с COVID-19, все контактировали с сенатором Вегилом Читаком. , президент Палаты депутатов, объявил, что парламент приостановит свою деятельность на неделю. Тем не менее, заседания будут проводиться в Интернете. В тот же день президент Клаус Йоханнис объявил о своём решении ввести чрезвычайное положение в Румынии с 16 марта.

Школы будут закрыты во время чрезвычайного положения. При необходимости на лекарства, медицинское оборудование, строго необходимые продукты питания и на коммунальные услуги (электричество и тепло, газ, водоснабжение, санитария, топливо и т. д.) цены могут быть фиксированы. Кроме того, могут быть приняты дальнейшие меры, если ситуация ухудшится, но только после оценки Национального комитета по чрезвычайным ситуациям. К ним относятся временное закрытие ресторанов, отелей, кафе, клубов, постепенное закрытие границ или ограничение или запрещение передвижения транспортных средств или людей в/из определённых районов. 19 марта Парламент созвал совместную онлайн-сессию и единогласно принял указ, изданный Йоханнисом.

До 17 марта министерство иностранных дел содействовало возвращению в страну 137 румын, которые находились за границей либо в качестве туристов, в пути или в чрезвычайных медицинских ситуациях и были непосредственно затронуты мерами, принятыми государствами, в которых они находились. Позднее в тот же день правительство издало свой первый чрезвычайный указ в ответ на продолжающийся кризис в области здравоохранения. Через четыре дня, 21 марта, был издан второй указ: на улицах не должно быть групп более 3 человек, вводился комендантский час с 10 часов вечера до 6 утра. Все торговые центры закрыты, за исключением продажи продуктов питания, ветеринарных или фармацевтических продуктов и услуг по уборке. Иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещено въезжать на румынскую территорию, кроме как через специально организованный транзитный коридор, с дополнительными исключениями для других категорий, таких как постоянные жители, члены семьи и другие.

22 марта — 2 апреля: первые смерти, национальная изоляция, карантин в Сучаве 

22 марта были зарегистрированы первые три смертельных случая. У всех трёх были уже существовавшие условия: у одного был диализ, у другого был рак легких, а у третьего диабет. На следующий день, 23 марта, главная больница Сучавы, одна из крупнейших в стране, сообщила, что по меньшей мере семьдесят медицинских работников заразились COVID-19 и 2 пациента скончались. В последующие дни их число будет только увеличиваться. Вскоре после этого директор больницы был уволен за ненадлежащее управление.

После всплеска новых подтвержденных случаев 24 марта правительство объявило указ № 3, установив национальный карантин и призвав военных оказать поддержку сотрудникам полиции и жандармерии в применении новых ограничений. Выходы на улицу запрещены, за некоторыми исключениями (работа, покупка еды или лекарств и т. д.). Людям старше 65 лет разрешалось покидать свои дома только с 11:00 до 13:00. Через два дня, 26 марта, государственная авиакомпания TAROM приостановила все внутренние рейсы.

Четвёртый указ был издан 29 марта, еще более усиливая ранее наложенные штрафы и ограничения. Скоро последуют ещё два, выпущенные ближе к концу следующего дня; а именно, пятый, продлевающий запрет на международные поездки, и шестое, помещая Сучаву вместе с восемью смежными коммунами, под полный карантин. Это первый румынский город, который был полностью закрыт с начала вспышки в конце февраля, на его долю пришлось более четверти всех случаев инфицирования и около двух третей всего заражённого медицинского персонала. Некоторые сотрудники больницы уволились, другие подписали петицию, в которой говорилось, что они «отправлены на смерть голыми руками».

2 апреля жудец Харгита сообщил о своём первом случае, став последним жудецом в Румынии, сообщившим как минимум об одном случае.

4 апреля — настоящее время: хирургические маски, пасхальная неделя 

4 апреля было издано седьмое военное постановление, которое еще более продлило срок действия национального запрета и ввело второй местный карантин в городе Цэндэрей, жудец Яломица. В тот же день различные жудецы и населённые пункты начали разрабатывать местное законодательство, требующее от жителей носить защитные маски, как профессиональные, так и импровизированные. На следующий день Раэд Арафат опубликовал статью на своей официальной странице Facebook, которую позже подхватили национальные СМИ и другие новостные агентства, призывая граждан носить защитные маски, даже если они были сделаны в домашних условиях. Премьер-министр Людовик Орбан, с другой стороны, выразил сомнения относительно не только безопасности самодельных импровизаций, но и относительно необходимой логистики для успешного осуществления такой крупномасштабной операции, поскольку спрос значительно перевесит существующее предложение в настоящее время доступны на рынке.

7 апреля 53-летний фельдшер из Сучавы стал первым пострадавшим среди румынского медицинского персонала. По состоянию на 18 апреля в стране было более тысячи инфицированных медицинских работников.

9 апреля вступило в силу восьмое постановление, которое усилило ранее принятые меры, запретило экспорт некоторых основных продуктов питания, запретило продажу пакетов контрольных пакетов акций в Национальной энергетической системе, рекомендовало оборудовать жилые здания санитарно-техническими средствами и периодически дезинфицировать их лестницы и лифты. Предусматривались также меры для различных профессиональных категорий, таких как рыболовство, пчеловодство, автосервисы и автосалоны, продовольственные рынки, аптеки, трансграничные перевозки, социальные службы, медицинский персонал и т. д. Неделю спустя, 16 апреля, был издан девятый военный указ.

21 апреля более 300 новых случаев, представляющих две трети персонала и пациентов местной психоневрологической больницы, были зарегистрированы в деревне из коммуны  в жудеце Сучава, которая не относится к тем, кто уже находится под строгим карантином. В предыдущий день Пимен (Зайня), румынский православный архиепископ из Сучавы, был доставлен в Институт инфекционных заболеваний им. Матея Бальца в Бухарест после положительного результата теста на CoVID-19.  был закрыт на карантин, было начато эпидемиологическое расследование.

22 апреля президент Йоханнис выпустил пресс-релиз, в котором говорится о намерении правительства принять до середины мая официальное законодательство, требующее от граждан носить на публике хирургические маски. В тот же день Тимишоара, четвёртый по величине город Румынии, обязал использовать маски для лица и защитные перчатки в закрытых общественных местах, включая транспорт. Это решение было принято через неделю после того, как Констанца, крупный городской центр и одно из основных туристических направлений страны, предпринял аналогичные меры 15 апреля.

27 апреля вступил в силу десятый военный указ. За исключением работы и неотложной медицинской помощи, людям старше 65 лет разрешается покидать свои дома только с 7:00 до 11:00 и с 19:00 до 22:00.

Статистика

Примечания

Внешние ссылки 

 Confirmed cases and deaths by country, territory, or conveyance (worldometer)
 Interactive map with confirmed cases, people in quarantine, isolated people, etc. (ArcGIS)
 Maps and statistics on the situation of COVID-19 pandemic in Romania (geo-spatial.org)

Румыния
Румыния
Эпидемии в Румынии
Здравоохранение в Румынии
2021 год в Румынии
2020 год в Румынии